

Filadélfia est une municipalité de Bahia
 Filadélfia est une municipalité de l'État du Tocantins

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme